

Patronymie 
 László Fazekas (1947-) est un footballeur hongrois;
 Nick Fazekas (1985-) est un joueur américain de basket-ball;
 Róbert Fazekas (1975-) est un athlète hongrois, spécialiste du lancer du disque.